Еле́ц:

Фамилия 
 Елец (дворянский род)
 Елец, Люциан Адамович (1833—1884) — генерал-майор русской армии.
 Елец, Юлий Лукьянович (1862—1932) — гвардейский полковник русской армии; писатель, военный историк и журналист.

Географические объекты 
 Елец — город в Липецкой области.
 Елец — железнодорожная станция Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги.
 Елец — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Елец — деревня в Городском округе Воркута Республики Коми.
 Елец — река в Республике Коми, левый приток Усы (возможно — Большой Елец).

Прочее 
 Елец — пресноводная рыба семейства карповых.
 «Елец» — российский футбольный клуб из Ельца.
 «Елец» — название молодёжной команды ХК «Липецк» в сезоне 2014/15.
 Елец — модель игрушки йо-йо производства компании One Drop Design, названная так из-за численного совпадения диаметра и высоты (в миллиметрах) с широтой и долготой г. Ельца.

Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля 
Елец, мужского рода
 перм. душка, дужка или грудная вилочка у птиц. Давай елец ломать.
 Возвышенная середина груди вообще у животных и человека.
 Черноморск. рыба кленёк, Squalius busiscus.
 Тамб. собират. дубовая поросль? Не еловая ли либо ольховая? или можжевел?
 Вят. лентяй? Еловец м. стар. лоскут, вырезка, кисть, перяное украшенье верхушки шишака или шелома. Еловци ж шеломов их, аки поломя огняное, пашется.

См. также 
 Ельцы